Dame har flere betydninger:

Dame som synonym for frue
Dame (titel) – en britisk Order of the British Empire ærestitel på linje med ridder
Dame (kort) – det næsthøjeste billedkort i et sæt spillekort

Se også
Notre Dame